Johann Sieger, Duits/Nederlands industrieel
 Wilhelm Sieger, Nederlands scheikundige